Engels voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Engels voetbalelftal onder 19 (vrouwen)